Сан Висенте Танкуајалаб има више значења:

 Општина Сан Висенте Танкуајалаб (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Висенте Танкуајалаб (Сан Висенте Танкуајалаб, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику